

Монтерей — округ, штат Каліфорнія
 Монтерей — місто, штат Каліфорнія
 Монтерей — місто, штат Індіана
 Монтерей — місто, штат Кентуккі
 Монтерей — місто, штат Массачусетс
 Монтерей — місто, штат Теннессі
 Монтерей — місто, штат Вірджинія
 Монтерей — переписна місцевість, штат Луїзіана

Див. також 
 Монтеррей (значення)